Бекич () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Бекич, Амер (род. 1992) — боснийский футболист, нападающий.
 Бекич, Владимир (1886—1954) — хорватский художник и график.